

lokalizacje

Niemcy 
 Irlbach – dzielnica Schwandorfu
 Irlbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Straubing-Bogen

Zobacz też 
 Erlbach